Цебу́ля () — польське прізвище, утворене від слова cebula («цибуля», «цибулина»). 

 Гжегож Цебуля — польський ді-джей та продюсер, який виступає під сценічним ім'ям «C-BooL».
 Евальд Цебуля (1917—2004) — польський футболіст та тренер.
 Збігнєв Цебуля (1961) — польський художник, педагог.
 Марцин Цебуля (нар. 1995) — польський футболіст, атакувальний півзахисник клубу «Ракув».
 Юзеф Цебуля (1902—1941) — блажений римсько-католицької церкви.

Див. також 
 Цибуля (значення)

Польські прізвища